Richard Davis puede referirse a:

Richard 
 Richard Davis,  compositor y productor estadounidense de música techno.
  Richard Davies, actor australiano.
 Richard Davies, «Rick Davies», músico británico fundador de la banda Supertramp.
 Richard Davis (n. 15 de abril de 1930), contrabajista estadounidense de jazz.

Rick 
 Rick Davis, un jugador estadounidense de fútbol retirado.

Ricky 
 Ricky Davis, un jugador estadounidense profesional de baloncesto.